Il existe de nombreuses églises dédiées à sainte Lucie, patronne des malvoyants et aveugles :

Église de Santa Luzia, à Rio de Janeiro.

Église Sainte-Lucie d'Ost, à Ayzac-Ost (Hautes-Pyrénées).
 Église Sainte-Lucie à Niederhergheim (Haut-Rhin).
 Église Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
 Église Sainte-Lucie à Metz (Moselle).

Église Santa Lucia à Barletta.
 Église Santa Lucia sul Prato, à Florence.
 Église Santa Luciella a San Biagio dei Librai à Naples.
 Église Santa Lucia del Gonfalone à Rome.
 Église Santa Lucia in Selci à Rome.
 Église Sainte-Lucie de Matera. 
 Église Santa Lucia, ancienne église de Venise.

Lucie
~